Riverdale può avere diversi significati:

Geografia 
Riverdale è un toponimo diffuso nei paesi anglosassoni e può indicare:

Canada
 Riverdale (Alberta), Alberta
 Riverdale (Nuova Scozia), Nuova Scozia
 Riverdale (Thunder Bay), Ontario
 Riverdale (Toronto), Ontario

Irlanda 
 Riverdale, County Westmeath, una townland nella parrocchia civile di Killucan and Rathwire

Stati Uniti
 Riverdale (California)
 Riverdale (Dakota del Nord)
 Riverdale (Georgia)
 Riverdale (Illinois)
 Riverdale (Iowa)
 Riverdale (Nebraska)
 Riverdale (New Jersey)
 Riverdale, Bronx, New York
 Riverdale (Utah)
 Riverdale Park (Maryland)
 Riverdale Park (California)

Televisione
 Riverdale – serie televisiva statunitense in onda dal 2017, basata sulla serie a fumetti della Archie Comics.